Victoria del Reino Unido (en inglés, Victoria of the United Kingdom; Londres, 6 de julio de 1868-Buckinghamshire, 3 de diciembre de 1935) fue miembro de la familia real británica, la cuarta hija del rey Eduardo VII del Reino Unido y de Alejandra de Dinamarca, y hermana menor del rey Jorge V. Por nacimiento llevó como apellido Sajonia-Coburgo-Gotha, pero al igual que su hermano Jorge y otros miembros de su familia, cambió su apellido a Windsor en 1917, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial.

Biografía

Nacimiento y familia 
La princesa Victoria nació el 6 de julio de 1868 en Marlborough House, en Londres. Fue la cuarta hija de los príncipes de Gales, Eduardo Alberto y Alejandra. Sus hermanos fueron el príncipe Alberto Víctor; el príncipe Jorge (que más adelante se convertiría en rey Jorge V), la princesa Luisa y la princesa Maud. Por el lado paterno, era nieta de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Por el lado materno, era nieta del rey Cristián IX de Dinamarca y de la landgravina Luisa de Hesse-Kassel.

Como nieta en línea masculina del monarca británico, recibió desde el nacimiento el tratamiento de Su Alteza Real y el título de princesa del Reino Unido. En el círculo familiar la llamaban coloquialmente Toria.

Fue bautizada en Marlborough House el 6 de agosto de 1868 por el obispo de Londres, Archibald Campbell Tait, siendo sus padrinos:

 la reina Victoria I del Reino Unido;
 el zar Alejandro II de Rusia;
 el zarévich Alejandro de Rusia;
 el príncipe Arturo de Connaught;
 el príncipe Luis de Hesse-Darmstadt;
 el príncipe Jorge de Hesse-Kassel;
 Olga Constantínovna de Rusia, reina consorte de Grecia;
 Carolina Amalia de Augustenburg, reina madre de Dinamarca;
 María de Hesse-Kassel, gran duquesa madre de Mecklemburgo-Strelitz;
 María Adelaida de Cambridge, duquesa consorte de Teck;
 María Luisa Carlota Hesse-Kassel, princesa de Anhalt-Dessau;

La princesa Victoria de Gales fue educada por tutores privados y pasó su adolescencia en Marlborough House y Sandringham House. Estuvo especialmente unida a su hermano Jorge, futuro Jorge V del Reino Unido.

Vida en la corte 
 
A pesar de haber tenido numerosos pretendientes, la princesa Victoria nunca se casó; se cree que su madre, la reina Alejandra, actuó deliberadamente para mantenerla alejada del matrimonio. Se quedó, por lo tanto, como acompañante de sus padres, especialmente de su madre, con quien vivió hasta el final de los días de la reina, en 1925.

Fue entonces cuando Victoria estableció su residencia en Coppins de Iver, en Buckinghamshire. Estuvo muy interesada en los varios aspectos de la vida del pueblo y se convirtió en presidenta honoraria de la Sociedad de Horticultura de Iver.

Muerte 
Victoria falleció en su casa en diciembre de 1935; sus funerales tuvieron lugar en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. Su muerte significó un duro golpe para su hermano, el rey Jorge V, quien murió un mes más tarde.

Títulos y estilos 
 6 de julio de 1868-22 de enero de 1901: Su Alteza Real la princesa Victoria de Gales.
 22 de enero de 1901-3 de diciembre de 1935: Su Alteza Real la princesa Victoria del Reino Unido.

Distinciones honoríficas 
 6 de agosto de 1887: Dama de la Imperial Orden de la Corona de la India ().
  Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto ().
  Dama de la Real Orden Familiar del Rey Eduardo VII ().
  Dama gran cruz de la Venerable Orden de San Juan ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 "Princess Victoria, His Majesty's Sister, A Quiet Home Life", The Times, 4 de diciembre de 1935.
 Allison, Ronald e Ridell, Sarah, The Royal Encyclopedia, Macmillan, London, 1992.

Enlaces externos 

 Genealogia della principessa Vittoria

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Reino Unido
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Miembros de la Orden de familia de Eduardo VII